Johnbelkinia — род кровососущих комаров из подсемейства Culicinae (триба Sabethini, Culicidae). 3 вида. Неотропика: Южная и Центральная Америка. Чешуйки головы с голубоватым блеском. Хоботок отчётливо длиннее передних бёдер. Личинки обычно обнаруживаются в пазухах листьев и прицветниках. также известны как хищники личинок комаров Wyeomyia. У вида  в Тринидаде и Колумбии были обнаружены арбовирусы, что позволяет рассматривать представителей Johnbelkinia в качестве потенциальных носителей патогенных для человека инфекций. Известны также как переносчики яиц носоглоточного овода Dermatobia hominis (Oestridae).

Систематика 
3 вида. Род был выделен в 1979 году калифорнийским энтомологом Томасом Завортинком (; Department of Biology, Университет Сан-Франциско, Сан-Франциско) и назван в честь крупного американского диптеролога Джона Белкина (; 1913-1980). Отношения с другим членами трибы Sabethini остаются неясными, наиболее близок к родам ,  и .

  — Коста-Рика, Никарагуа, Панама
  — Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Перу, Суринам, Французская Гвиана, Эквадор
  — Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гватемала, Гайана, Гондурас, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Никарагуа, Панама, Суринам, Тринидад, Французская Гвиана, Эквадор

Примечания 

Кровососущие комары
Насекомые Южной Америки
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Роды двукрылых